

Sigle 
 Simon Wiesenthal Center – organizzazione non governativa statunitense

Codici 
 SWC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stawell (Australia)